Tribolium kan syfta på:

 Tribolium (djur) – ett släkte av mjölbaggar
 Tribolium (växter) – ett släkte av växter